Restauratie (kunst)
 Restaurateur (restaurant)